Risen – amerykański film z 2010 roku w reżyserii Neila Jonesa
 Risen – album grupy The Awakening z 1997 roku
 Risen – album grupy O.A.R z 2001 roku
 Risen – komputerowa fabularna gra akcji
 Risen 2: Mroczne wody – gra komputerowa, kontynuacja gry Risen

Zobacz też:
 Riesen
 Riessen
 Rissen